Lindblom ist ein schwedischer Familienname mit der Bedeutung „Lindenblüte“, gebildet aus den Elementen lind (Linde) und blom (Blüte).

Namensträger 
 Alexis Edvard Lindblom (1807–1853), schwedischer Botaniker
 Andreas Lindblom (1889–1977), schwedischer Kunsthistoriker und Hochschullehrer
 Anita Lindblom (1937–2020), schwedische Schauspielerin und Sängerin
 Charles E. Lindblom (1917–2018), US-amerikanischer Politik- und Wirtschaftswissenschaftler
 Gerhard Lindblom (1887–1969), schwedischer Ethnograph und Afrikanist in Ostafrika
 Göran Lindblom (* 1956), schwedischer Eishockeyspieler und -trainer
 Gunnel Lindblom (1931–2021), schwedische Schauspielerin und Regisseurin
 Gustaf Lindblom (1891–1960), schwedischer Dreispringer
 Jens Lindblom (1935–2004), schwedischer Bandy- und Fußballspieler
 Jacob Axelsson Lindblom (1746–1819), schwedischer Philologe und Erzbischof
 Leif Lindblom (* 1967), schwedischer Filmregisseur
 Mattias Lindblom (* 1971), schwedischer Sänger, Liedtexter und Musikproduzent
 Oskar Lindblom (* 1996), schwedischer Eishockeyspieler

Einzelnachweise 

Familienname
Schwedischer Personenname